Абир может означать:
 Абир — порошковая краска, используемая в Индии.
 Абир Мухайсен (род. 1973) — иорданская принцесса.